Boom se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Boudewijn Karel Boom
 Brian Morey Boom